Brompton – quartiere di Londra appartenente a Kensington e Chelsea
 Brompton – parrocchia civile nel borough del North Yorkshire – nota anche come Brompton-by-Sawdon
 Brompton Cemetery – cimitero di Londra sito a Kensington e Chelsea
 Brompton Oratory – chiesa cattolica di Londra sita nel quartiere di South Kensington
 Brompton Bicycle – azienda inglese produttrice di biciclette presso Brentford